Voskresensk kan syfta på:

Voskresensk, Moskva oblast – en stad i det ryska länet Moskva oblast
Voskresensk, Kaluga oblast – en by i det ryska länet Kaluga oblast
Voskresensk, Perm kraj – en by i den ryska provinsen Perm kraj
 Voskresensk –  före 1930 namnet på en stad i Moskva oblast i Ryssland, se Istra